Sternopygidae är en familj av fiskar. Sternopygidae ingår i ordningen Gymnotiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sternopygidae 30 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Sternopygidae